Fitzwilliam – wieś w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire
 Fitzwilliam – miasto w USA, w stanie New Hampshire